Az alábbi családfa a krími kánok családi kapcsolatait hivatott tartalmazni. A krími káni családból származott néhány kaszim- és egy kazanyi kán is.

Fordítás

Kapcsolódó szócikkek 
Krími kánok listája

Uralkodói családfák